Mary Poppins, een boekenreeks over een gelijknamig personage
 Mary Poppins (film), een film uit 1964
 Mary Poppins Returns, een vervolgfilm uit 2018
 Mary Poppins (musical), een musical die gebaseerd is op bovenstaande boeken en films